Села:
 Постольне — Сумська область, Сумський район
 Постольне — Харківська область, Золочівський район